Warner Jiménez Mendoza (Maturín, estado Monagas, Venezuela, 1 de febrero de 1968), empresario y político venezolano, fue alcalde del Municipio Maturín en el periodo 2013-2017, actualmente perseguido político por el gobierno de Venezuela en el exilio.

Biografía 
Criado en la parroquia Los Godos, en un ambiente de grandes carencias de recursos económicos que lo obligaron a realizar trabajos y oficios que ayudaran al sustento familiar y para pagar sus estudios universitarios fuera de su ciudad de origen, Maturín.

Creció sin la figura paterna, solo con su madre y dos hermanas. Desde muy temprana edad tuvo que sortear todo tipo de dificultades, siempre buscando soluciones para destacarse en cada área que le tocó desempeñar en su vida.

Jiménez se destacó por ser un estudiante excelente y además, destacó como gran deportista en su vida universitaria.
En el año 1989 obtuvo el título de Ingeniero Mecánico del IUPFAN (ahora UNEFA) además, culminó estudios de postgrado en la Universidad "Gran Mariscal de Ayacucho", en la carrera de Gerencia, mención Finanzas.
Realizó estudios de especialización en Mercadeo en Inglaterra.

Warner Jiménez siempre tuvo como norte dedicarse al servicio comunitario y contribuir con el desarrollo socioeconómico del país y del estado Monagas.

Estudios 
 Ingeniero Mecánico del Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales (IUPFAN), año 1989. Actualmente UNEFA.

 Postgrado en Gerencia, cursado en la Universidad "Gran Mariscal de Ayacucho" (UGMA), año 2001.

 Postgrado en Marketing, realizado en el London College de Inglaterra, en el año 2005.

Labor social 
Presidente de la Fundación Buscando Soluciones, creada con sus propios recursos en 2007 con el objetivo de apoyar a las comunidades e instituciones educativas.

Entre las actividades que realiza esta organización está el acondicionamiento de escuelas, realización de eventos deportivos, solución de conflictos, jornadas técnicas, donativos permanentes a escuelas, comunidades, hospital central y geriátrico; asesoría en las comunidades, donación de equipos deportivos, entre otras.

Moderó un espacio radial denominado “Buscando Soluciones”, que tuvo como finalidad la participación comunitaria, ser un canal entre el gobierno y los ciudadanos con la idea de llevar las necesidades de los sectores, espacio que se desarrolló desde el año 2006, en el que se les dio cabida a todas las personas, sin distinción de ideología políticas, sociales ni económicas, a través de la emisora 106.7 y 89.1 FM, de lunes a viernes a las 6:00 p. m..

Vida profesional y empresarial 
En 1989 trabaja como Ingeniero de Gas en Lagoven, filial de PDVSA, luego renuncia para trabajar desde 1994 en el Consorcio Internacional Pérez Companc, Norcen, Corod, donde alcanza ser uno de los Ingenieros Venezolanos más jóvenes como Jefe de Proyectos y luego Super Intendente de Mantenimiento.

En 1998 funda su primera empresa Acción Consultores dedicada a realizar proyectos de Ingeniería y Construcción a la Industria Petrolera. en el 2002 funda una segunda empresa prestadora de servicios hoteleros en Maturín.

Vida política 

Para el 2008, Warner fundó el partido político Movimiento Alternativo Buscando Soluciones (MABS). El mismo año, Jiménez se postuló a la Alcaldía de Maturín, con apoyo de los partidos Movimiento Alternativo Buscando Soluciones y NOS. Warner Jiménez logró el cuarto puesto con 13.862 votos.

El 10 de julio de 2011, participó en las elecciones internas de la organización política Voluntad Popular y fue elegido como Coordinador Municipal de Maturín. Warner Jiménez es miembro fundador del Partido Voluntad Popular, creado por Leopoldo López.

El 12 de febrero de 2012, participó en las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, donde resultó elegido como candidato para la alcaldía de Maturín.

El 8 de diciembre de 2013, Warner Jiménez resultó elegido como Alcalde del Municipio Maturín en el Estado Monagas. Se convirtió en el primer alcalde de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Maturín en la última década en ese Estado, fecha desde el cual se inició una persecución desde el PSUV y el Gobierno Regional/Nacional contra el mismo por ser el representante fiel de las ideas de su líder Leopoldo López.

Siendo el Alcalde de Maturín recibió permanentes ataques contra su gestión tales como juicios políticos, no envío de recursos nacionales, intervención de Policía Municipal, intervención fiscal por parte del Gobierno Central, intervenciones violentas del Palacio Municipal y persecuciones a su familia.

En el 2015 fue objeto de una intervención fiscal de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, órgano contralor público del Estado, por 2 meses para evaluar su gestión administrativa del 2014 y 2015, cuyo informe escrito fue emitido en enero del 2016 sin encontrar delitos administrativos.

Para 2016, se anunció su candidatura para la gobernación del estado Monagas, apoyado por el partido Voluntad Popular. El 25 de agosto del mismo año, se emitió una orden de captura en contra de Warner Jiménez, por presuntamente cometer actos ilícitos.

A principios de 2017, Warner denunció de ilegal la asignación de Wilfredo Ordaz como alcalde del municipio Maturín. En agosto de 2017, Jiménez se reunió en Washington D.C. con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, donde se entregó un documento referente a la persecución política de su persona y otros dirigentes de oposición por parte del gobierno venezolano.

En la actualidad Warner vive en Miami, Estados Unidos; donde constantemente denuncia la crisis que vive Venezuela a la comunidad internacional.

Referencias

Enlaces externos 
 Alcaldía De Maturín 
 Twitter Oficial de Warner Jiménez

Alcaldes de Maturín
Dirigentes de Voluntad Popular
Ingenieros de Venezuela
Monaguenses
Políticos de la Venezuela contemporánea
Exiliados venezolanos en los Estados Unidos